Гран-при города Камайоре () — шоссейная однодневная велогонка, с 1949 по 2014 год проводившаяся в окрестностях итальянского города Камайоре, провинция Лукка.

История 
Гонка впервые состоялась в 1949 году и до 1966 года проводилась среди любителей. В 1966 и 1967 годах помимо профессиональной гонки, также проходила любительская. В 1983 и 1990 годах однодневка выступала в качестве чемпионата Италии в групповой гонке.

В 2005 году Гран-при Камайоре вошла в календарь UCI Europe Tour, получив категорию 1.1. 

В 2014 году было объявлено о прекращении проведения велогонки.

Призёры 

 Первое место в 2008 и второе место в 2009 годах занял  итальянец Леонардо Бертаньолли, но в 2013 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 1 января 2003 по 18 мая 2011 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределение мест не производилось.

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта
 Гран-при города Камайоре на Memoire-du-cyclisme
 Гран-при города Камайоре на FirstCycling
 Гран-при города Камайоре на Memoire du cyclisme
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года
Спортивные соревнования в Тоскане